Villeguillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villeguillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Villeguillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar